Peter Herbert (marineofficier) (1929-2019), Britse marineofficier
 Peter Herbert (muzikant) (1960), Oostenrijkse muzikant
 Peter Herbert (jurist), Britse jurist en politieke activist